Александр Рассказов:
 Рассказов, Александр Андреевич (1832—1902) — драматический актёр, один из корифеев московского Малого театра, антрепренёр.
 Рассказов, Александр Семёнович (1912—1944) — участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза.